Yaqui – popolo di nativi americani
 Yaqui – fiume del Messico